ArtMotion Суперлига 2021/2022 — 23-й сезон чемпионата Косова, стартовал 21 августа 2021 года и завершился 22 мая 2022 года. В турнире приняли участие 10 команд.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

1—18 туры

19—36 туры

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Косова
  Суперлига на UEFA.com
 Суперлига Косово на soccerway

Чемпионат Косова по футболу
Косово